Fugitive Slave Act (: zákon o uprchlých otrocích) je název dvou zákonů schválených americkým Kongresem:

 Fugitive Slave Act (1793)
 Fugitive Slave Act (1850)